O Beijo do Vampiro, telenovela brasileira produzida em 2002
 O Beijo do Vampiro (1989), filme com Nicolas Cage
 The Kiss of the Vampire, filme (1963) britânico de terror traduzido no Brasil como O Beijo do Vampiro